Григо́р Муше́гович Ахиня́н (; 20 апреля 1926 — 1991) — армянский композитор и педагог.  Народный артист Армянской ССР (1990).

Биография 
В 1957 окончил Ереванскую консерваторию по классу Григория Егиазаряна (композиция). В 1950—1960 руководитель эстрадного оркестра. С 1960 преподаватель теоретических предметов в Музыкальном училище им. Р. О. Меликяна. С 1969 года преподавал в своей альма-матер, став в 1981 году её доцентом, а в 1989 — профессором. Среди учеников Эдуард Айрапетян. С 1974 Председатель правления Армянского отделения Музфонда СССР. Писал романсы, песни, музыку к спектаклям и фильмам. Член КПСС с 1968 года.

Сочинения 
 опера «Человек из легенды» (1970, Ереван)
 опера «Цовинар» / Ծովինար (1973) 
 Вокально-хоровая композиция «Героическая поэма» (1983)
 музыкальная комедия «50 миллионов за голову» (1967)
 балет «Ахтамар» / Աղթամար (1961)
 балет «Лореци Сако»  (1961, по поэме Ованеса Туманяна)
 балет «Ивушка» (1963)
 оратория «Тондракийцы» / Թոնդրակյաններ (1967, на стихи Ваагна Давтяна)
 хореографический цикл «Времена года»
 кантата «Саят-Нова» / Սայաթ-Նովա (1963, на стихи Егише Чаренца, Ованеса Шираза и Ованеса Туманяна; всего 4 кантаты с 1963 по 1985 годы)
 4 симфонии (1969—1983)
 увертюра «Ликование» (1960)
 поэма-рапсодия «Комитас» / ''Կոմիտաս (1969)
 концерт для скрипки с оркестром (1957)
 концерт для альта с оркестром (1985)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1972).
 Народный артист Армянской ССР (1990).
 Орден Трудового Красного Знамени (23.03.1976).

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 46-47 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Григор Ахинян на Allmusic 

Оперные композиторы Армении
Балетные композиторы Армении
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Народные артисты Армянской ССР
члены КПСС